Salvia steht für:

 die Pflanzengattung Salbei
 (1083) Salvia, Asteroid des Hauptgürtels

Personen:
 Galilea La Salvia (* 2003), US-amerikanische Kinderdarstellerin
 Oriol Salvià (* 1975), spanischer Squashspieler